La línea N2 puede referirse a distintas líneas de transporte:
 La línea 12 de la ciudad de Córdoba (), antes denominada N2;
 La línea N2 de la empresa municipal de autobuses de Madrid ();
 La línea N2 de los Transportes Urbanos de Zaragoza ().